Gehe ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Heinrich Gehe (1793–1850), deutscher Schriftsteller
 Franz Eduard Gehe (1797–1875), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Franz Ludwig Gehe (1810–1882), deutscher Unternehmer

Gehe steht für:

 Gehe Pharma Handel GmbH, ein deutscher Pharmagroßhändler, siehe McKesson Europe

Siehe auch:
 Geh